Der Begriff Spaltpol wird in der Elektrotechnik verwendet bei:

 Dem Spaltpolmotor, einem elektrischen Motor.
 Einer Bauform von an Wechselspannung betriebenen Zugmagneten.